Berga ist der Name folgender Orte:

 in Deutschland:
 Berga (Kyffhäuser), Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Berga/Elster, Stadt im Landkreis Greiz, Thüringen
 Berga (Schlieben), ein Gemeindeteil von Schlieben, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

 in Makedonien:
 Berga (Makedonien), antike Stadt am Unterlauf des Strymon

 in Schweden:
 ein Stadtteil von Kalmar
 Berga (Högsby), ein Tätort in der Provinz Kalmar län, Gemeinde Högsby
 Berga (Haninge), Schloss und Herrenhaus in der Provinz Stockholms län, Gemeinde Haninge
 Berga Ö, ein Weiler in der Provinz Stockholms län, Gemeinde Nykvarn
 Berga (Söderhamn), ein Småort in der Provinz Gävleborgs län, Gemeinde Söderhamn
 Berga (Tjörn), ein Småort in der Provinz Västra Götalands län, Gemeinde Tjörn

 in Spanien:
 Berga (Barcelona), Stadt in Katalonien
 Grafschaft Berga mit Hauptort Berga

Berga ist der Familienname folgender Personen:
 Josep Berga i Boix (1837–1914), katalanischer Landschaftsmaler, Kunstpädagoge und Schriftsteller
 Josep Berga i Boada (1872–1923), katalanischer Zeichner, Illustrator und Maler
 Petros Berga (* 1967), äthiopischer römisch-katholischer Geistlicher

folgender Familie:
 Berga (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Berka
 Hrebet Berga